Koen ou Coen peut être un prénom d'origine néerlandaise, dont l'équivalent anglais est .  Il est porté par les personnes suivantes :
 Koen Casteels, un footballeur belge évoluant au poste de gardien de but.
 Koen Crucke (1952-), un acteur néerlandais
 Koen Daerden (1982-), un footballeur belge
 Koen De Bouw (1964-), un acteur belge
 Koen Geens (1958-), un homme politique belge
 Coen Moulijn (1934-2011), un footballeur néerlandais
 Koen Wauters (1967-), un chanteur belge

Patronyme 
 Louis Koen (1975-), un joueur de rugby à XV sud-africain

Voir aussi 
 
 
 Kōen, sculpteur japonais du .
 Königsberg

Patronyme néerlandais